El archiduque Raniero de Austria (Milán, 11 de enero de 1827 - Viena, 27 de enero de 1913) fue un príncipe y militar austríaco del siglo XIX.

Biografía 
Nacido en el palacio real de Milán, era hijo del archiduque Raniero José de Austria, virrey del reino lombardo-véneto y de su esposa, la princesa Isabel de Saboya-Carignano. El 18 de enero de 1827 fue bautizado en la sala rica del Palacio Real de Milán por el arzobispo de Milán, Carl Gaetano von Gaisruck. El archiduque Fernando de Austria (después emperador de Austria) fue su padrino. Le fueron impuestos los nombres de Raniero, Fernando, María, Juan Evangelista, Francisco e Ignacio. 

El 21 de febrero de 1852 contrajo matrimonio con su prima hermana, la archiduquesa María Carolina de Austria, hija del archiduque Carlos de Austria, duque de Teschen y de su esposa la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg.

El matrimonio contó con distintas residencias como el denominado palacio Raniero en Viena, la villa Raniero en Baden bei Wien y la villa Quisiana en Abbazia conocida estación de veraneo en la denominada Riviera austriaca en el margraviato de Istria, parte del Imperio austrohúngaro.

Como todos los archiduques de Austria desarrolló una intensa carrera militar. Fue nombrado generalmajor en 1854 y teniente mariscal de campo en 1861, así como coronel propietario del regimiento de infantería n.º 59 del Ejército Imperial y Real.

Asimismo desempeñó diversos cargos políticos. En 1857 fue nombrado presidente de la Cámara de los Señores de Austria, cámara alta del Reichsrat austríaco y desde 1861 hasta 1865 fue ministro-presidente de Austria.

Murió en Viena el 27 de enero de 1913.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 

 11 de enero de 1827 - Viena, 27 de enero de 1913: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Raniero Fernando de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San José. ( Gran ducado de Toscana)
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur. ()
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. ( Reino de Italia, 21 de septiembre de 1873)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y la Espada. ( Reino de Portugal)
 Caballero del collar de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del León Neerlandés. ( Reino de los Países Bajos)
 Caballero de la Orden de los Serafines. ( Reino de Suecia)
 Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo. ( Reino de Bélgica)
 Caballero gran cruz de la Orden del Redentor. ( Reino de Grecia)
 Caballero de la Orden de San Jenaro. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y el Mérito. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella. ( Reino de Rumania)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Fidelidad. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del León dorado.  (Electorado de Hesse)
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt)
 Caballero gran cruz de la Orden del Halcón Blanco. ( Gran ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (   Ducados ernestinos)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona wéndica. ( Ducado de Mecklemburgo-Schwerin y Ducado de Mecklemburgo-Strelitz)
 Caballero gran cruz de la Orden de San Carlos. ( Principado de Mónaco)

Cargos

Políticos 

 4 de febrero de 1861-1865: Ministro presidente de Austria.
 1857-¿?: Presidente de la Cámara de los Señores de Austria.

Militares 

 General de infantería del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería nº59 (de la Alta Austria) del Ejército Imperial y Real.
 Jefe del regimiento de fusileros nº 39 del Ejército real prusiano.

Académicos 

 Doctor honorario en filosofía.
 Miembro honorario y conservador de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena.
 Miembro honorario de la Imperial y Real Academia de Bellas Artes de Viena.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Coroneles propietarios del Ejército austrohúngaro
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Cruz del Sur
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden de San Huberto
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros grandes cruces de la Orden del León Neerlandés
Caballeros de la Orden de los Serafines
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden del Redentor
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Grandes cruces de la Orden de la Estrella de Rumania
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden del León dorado
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Carlos (Mónaco)
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Bellas Artes de Viena
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena
Conservadores de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Milán
Fallecidos en Viena